Квон БоА (, , , род. 5 ноября 1986) — южнокорейская певица, известная в Южной Корее и в Японии. Названная «Королевой K-pop», БоА была признана одним из самых успешных и влиятельных корейских артистов на протяжении всей своей карьеры.

Со времени своего дебюта в августе 2000 года БоА выпустила девятнадцать студийных альбомов, в том числе девять на корейском, девять на японском и один на английском. На телевидении она выступила в качестве судьи на реалити-шоу «K-pop Star» (2011—2013), в качестве актрисы в телевизионной драме «На этой неделе у моей жены роман» (2016) и в качестве ведущего второго сезона «Produce 101» (2017).

Многоязычные навыки БоА (она говорит на японском и английском языках наряду с корейским, и пишет песни на мандаринском языке) способствовали её коммерческому успеху во всей Восточной Азии. Выпустив свой дебютный японский студийный альбом Listen to My Heart (2002), BoA стала первой корейской поп-звездой, пробившейся в Японии после падения барьеров, ограничивающих импорт и экспорт развлечений между странами с конца Второй мировой войны . Она — единственная иностранная артистка, продавшая три альбома тиражом более миллиона копий в Японии, и одна из трёх артистов, которые с момента своего дебюта имеют шесть последовательных студийных альбомов номер один в чартах Oricon, остальные Аюми Хамасаки и Кода Куми.

Творчество певицы 

В творчестве певицы прослеживается сильное влияние таких представителей западной хип-хоп- и R&B сцены, как Нелли и Джанет Джексон, и многие песни БоА также не выходят далеко за стандарты и рамки этих двух жанров. Авторство текстов и музыки, как правило, принадлежит самой певице. Впервые исполнительница начала сочинять тексты сама к альбому Listen to My Heart, к которому она частично написала текст песни «Nothing’s Gonna Change».

BoA говорит по-японски и по-английски, наряду со своим родным корейским и записывала песни на мандаринском
диалекте китайского, что привело к коммерческому успеху в Южной Корее и Японии, и к общей популярности и известности по всей Азии. Она — одна из всего двух не-японских выходцев из Азии, на счету которых миллионные продажи альбомов в Японии, и одна из двух артистов, имеющих шесть альбомов, которые занимали первое место чартов Oricon.
С момента своего дебюта в августе 2000 года BoA выпустила девятнадцать студийных альбомов, в том числе девять на Корейском, девять на японском и один на английском языках.

Биография

2000—2003: Дебют и начало карьеры 
Квон БоА родилась 5 ноября, 1986 года в Кёнгидо, Южная Корея. В 1998 году БоА сопровождала своего брата на прослушивание в SM Entertainment. Но вместо него SM Entertainment предложили БоА контракт. Два года девушка совершенствовала своё мастерство и готовилась к дебюту.
В 2000 году, в возрасте 13 лет, БоА дебютировала на музыкальной сцене. 25 августа 2000 года состоялся релиз дебютного студийного альбома, под названием ID; Peace B. Альбом был очень успешным. Вошёл в чарт Top 10 of the South Korean и было продано 156 000 копий.
В том же году девушка подписывает контракт с Avex Trax и начинает подготовку к дебюту в Японии. В начале 2001 года БоА выпускает первый особый альбом Jumping Into The World.

Девушка не закончила обучение в школе, из-за подготовки к японскому дебюту. Родители БоА были против карьеры певицы, но уступили желаниям дочери, поддержав её. После релиза корейского альбома, она выпускает дебютный японский сингл, которым стала переизданная версия «ID; Peace B». 13 марта 2002 года, БоА выпустила первый японский студийный альбом под названием Listen To My Heart. К этому альбому БоА впервые сочинила песню сама, показывая себя не только как исполнительницу, но и как композитора.

В конце 2003 года, БоА взяла небольшой перерыв в японской деятельности и вернулась на корейскую музыкальную сцену со вторым особым альбомом Miracle. В 2004 года исполнительница выпустила четвёртый корейский студийный альбом My Name. В альбом вошли два трека исполненные на китайском языке.

До 2004 года девушка упорно занималась продвижением в Японии. Выпустив три альбома и пять синглов. В поддержку последнего альбома, БоА провела тур Live Concert Tour 2004: Love & Honesty. В период 2006—2008 года, певица вновь делает акцент на деятельности в Японии.
В феврале 2006 года, БоА выпустила новый японский альбом Outgrow, а в середине того же года состоялся релиз корейской версии сингла Key of Heart.
С конца сентября по конец октября БоА провела второй японский тур под названием Zepp tour, B0A The Live.

2004—2012: Дебют в США, Only One, BoA Special Live 2013 — Here I Am, «Disturbance» 

В начале 2007 года, БоА выпустила свой пятый студийный альбом для японского рынка Made in Twenty, в поддержку которого исполнительница проводит ещё один тур по Японии.
В 2008 году, девушка выпускает шестой студийный альбом The Face. С этого времени, БоА носит неофициальное прозвище в музыкальной индустрии — «Королева к-попа».

В 2008 году, БоА дебютировала на американской музыкальной сцене под агентством SM Entertainment USA.
21 октября вышел клип на дебютный американский сингл «Eat You Up». 11 ноября состоялся релиз самого сингла. 17 марта 2009 вышел первый американский альбом исполнительницы, под одноимённым названием BoA. До середины 2009 года БоА занималась продвижением в Америке и параллельно улучшала навыки владения английским языком.

В октябре 2009 года исполнительница возвращается в Японию с новым синглом «Bump Bump!». Выпустив ещё один сингл «White Wishes», БоА проводит большой рождественский концерт.
В феврале 2010 года исполнительница выпускает седьмой японский альбом Identity.

К десятой годовщине с момента дебюта, БоА возвращается на корейскую сцену с шестым альбом Hurricane Venus. После продвижения исполнительница вновь уезжает в США. За свою деятельность в период 2000—2011 год, девушка выпустила: девять корейских альбомов (включая особые альбомы), один американский, семь японских, два ремикс-альбома и три сборники альбомы в которые вошли лучшие треки исполнительницы на разных языках.

В 2011 году БоА сыграла главную роль в танцевальном американском фильме «COBU 3D». В 2012 году, спустя более двух лет отсутствия, БоА возвращается на корейскую музыкальную сцену с седьмым студийным альбомом Only One, что включает в себя девять треков, на два из которых исполнительница представила красочные клипы. Занимаясь продвижением трека «Only One», БоА выступала с лучшими танцорами SM Entertainment.

26-17 января 2013 года БоА провела первые большие сольные концерты в Сеуле. Концерты прошли под названием BoA Special Live 2013 — Here I Am. Во время этих концертов, исполнительница представила новый трек «Disturbance» и 28 января вышел официальный сингл на данный трек. Также певица снялась в фильме, вышедшем на экраны в России 8 августа 2013 года Сделай шаг 2: Лови момент 3D."

2013—2015: Производство музыки, телевизионные роли и 15-ний юбилей 

БоА запустила свой первый тур по Корее BoA Special Live 2013: «Here I Am» в Олимпийском зале и выпустили песню «Disturbance», которую она написала и сочинила, чтобы отметить свой первый концертный тур в Южной Корее. В сентябре 2013 года БоА сыграла главную роль в двухсерийной драме «Ожидание любви» вместе с Чхве Даниэлем и Лим Сиваном, её полной первой ролью в дораме, после череды эпизодических ролей. Она получила похвалу за свою актёрскую игру. Она также участвовала в фестивале песни Infinity Challenge два раза в год и была в паре с Leessang, с двумя сопродюсерами песни «G.A.B». В марте 2014 года БоА был назначена креативным директором S.M Entertainment рядом с лейблом Kangta; она была назначена ответственным за психическое состояние артистов, которые дебютируют в молодом возрасте.

Синглы для восьмого японского альбома БоА, Who’s Back? (сентябрь 2014) были выпущены за четыре года до выхода альбома: «Woo Weekend» и «I See Me» в 2010 году, «Milestone» в 2011 году, «Only One», «Tail of Hope» и «Message / Call My Name» в 2013 году и «Shout It Out» и «Masayume Chasing» в 2014 году. Что бы продвигать альбом, она отправилась в тур BoA Live Tour 2014 «Who’s Back?» в сентябре, её первый тур по Японии за четыре года. После завершения тура БоА снялась в своем первом корейском фильме «Большой матч» вместе с Ли Чон Чже и Шин Ха Гюн, 3 декабря 2014 года был выпущен японский сингл «Fly».
В мае 2014 Avex Trax объявил, что Боа выпустит свой 37-японский сингл, "Masayume Chasing. А вышел 23 июля 2014 года, а также использовался как заставка для аниме Fairy Tail. Став треком начальных титров в одной из арок сериала. Серии 176—188.

Её восьмой корейский альбом Kiss My Lips в мае 2015 года и стал её первым полностью написанным самим собой альбомом, работающим вместе с американскими продюсерами The Underdogs and Stereotypes. Сингл «Who Are You» (feat. Gaeko) был выпущен до релиза альбома вместе с сопровождающим музыкальным видео, в котором Сехун из EXO выступал в роли главного героя. Остальная часть альбома была представлена 12 мая вместе с официальным музыкальным клипом одноимённого заглавного трека. Billboard назвал певицу многообещающим автором песен, несмотря на моменты музыкального вялости.

В июле она провела BoA Special Live 2015: «Nowness» в ознаменование своей 15-й годовщины. Концерт состоялся 22 августа и 23 августа в Центре исполнительских искусств Сечжон в Южной Корее, что сделало БоА первой женской артисткой которая провела сольный концерт в этом месте. Затем последовал тур BoA Special Live 2015: «Nowness» в Японии, который состоялся 11 декабря 2015 года в Токийском международном форуме Hall-A. Её 15-летний юбилей в Японии в следующем году отмечалось аналогичным образом, включая выпуск песни «Lookbook» и выпуск 15-летия японского зимнего хита БоА «Meri Kuri». В составе специального зимнего проекта SM Entertainment, Winter Garden, БоА выпустила цифровой сингл под названием «Christmas Paradise».

2016-настоящее время: Музыкальные проекты, телевизионная продукция и актёрская карьера 
12 января 2016 года BoA выпустила сингл на английском языке «Make Me Complete», который служит темой для специальной дорамы «Ooku», в главной роли Эрика Савадзири и Ватанабе Маю. В июне она сотрудничала с корейским рэпером Beenzino для проекта SM Station S. M. Entertainment. Дуэт выпустил сингл «No Matter What», который занял первое место в пяти отечественных чартах
Боа работала с BeatBurger для другого сингла SM Station под названием «Music is Wonderful», где она участвовала в составлении и написании трека. С октября по ноябрь 2016 года Боа снялась в романтической мелодраме «На этой неделе у моей жены роман», вернувшись на маленький экран через три года.

В следующем году БоА стала одним из наставников 2 сезона реалити-шоу, Produce 101, которое транслировалось с 7 апреля по 16 июня.
Боа позже выпустила ещё одну песню для SM Station, «Spring Rain», спродюсированный Kenzi. В мае Боа отправилась в свой концертный тур BoA the live in Billboard Live Tour, проходивший в Токио и Осаке. Она также выпустила сингл «Camo», танцевальную песню с сильным акцентом на басовые и синтезаторные звуки, которая была изменением звука от её предыдущих материалов и произведена аутсайдерами. В июле она выпустила японский сингл «Right Here, Right Everywhere» для саундтрека к дораме «Любовник на чердаке». Позже она снялась в фильме «Осенняя соната» вместе с Ли Хак-Чжу, сыграв смертельно больного пациента.

В 2018 году БоА вернулась в Японию и выпустила свой девятый японский альбом Watashi Konomama de Iinokana 14 февраля, а затем мини-альбом Unchained в марте. Чтобы сопровождать выпуск альбома, она приступила к туру BoA The Live 2018: Unchained Tour с 15 марта по 4 апреля. Люди, которые посещают концерты, получили копию Unchained.
31 января она выпустила сингл «Nega Dola», который позже вошёл в первый мини-альбом One Shot, Two Shot. Альбом был выпущен 20 февраля, наряду с его ведущим синглом и музыкальным клипом песни.
24 октября, она выпустила свой девятый корейский альбом Women с одноимённым синглом.

4 июня 2019 года она выпустила сингл «Feedback», в котором участвовал рэпер Nucksal, наряду с музыкальным видео песни. BoA начала свой тур #Mood Tour, который состоял из шести концертов в Японии и двух концертов в Сеуле с сентября по октябрь. 23 октября она выпустила новый японский сингл «Wishing Well», который она ранее исполнила в туре. 11 декабря она выпустила свой второй мини-альбом Starry Night.

В мае 2020 года БоА стала наставником третьего сезона «Голоса Кореи» вместе с Dynamic Duo, Сон Си Кён и Ким Чен Куком.

1 декабря она выпустила свой десятый корейский альбом Better.

Дискография

Корейские альбомы

Студийные альбомы 
 ID; Peace B (2000)
 No. 1 (2002)
 Atlantis Princess (2003)
 My Name (2004)
 Girls on Top (2005)
 Hurricane Venus (2010)
 Only One (2012)
 Kiss My Lips (2015)
 One Shot, Two Shot (2018)
 Women (2018)
 Better (2020)

Японские альбомы

Студийные альбомы 
 Listen to My Heart (2002)
 Valenti (2003)
 Love & Honesty (2004)
 Outgrow (2006)
 Made in Twenty (2007)
 The Face (2008)
 Identity (2010)
 Who’s Back? (2014)
 Watashi Kono Mama de Ii no Kana (2018)

Английские альбомы

Студийные альбомы 
 BoA (2009)

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Развлекательные шоу

Награды и номинации 

'''Награды и номинации БоА:

Примечания

Ссылки 

 BoA Korean official website  
 BoA Japanese official website
 BoA Taiwan official website
 BoA’s blog on Oricon 
 BoA American official website
 BoA Official YouTube Channel

Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Музыканты Got the Beat
Ритм-энд-блюзовые исполнители Республики Корея
Исполнители Avex Group
Лауреаты Mnet Asian Music Awards